biot – jednostka natężenia prądu elektrycznego 
 Jean-Baptiste Biot – francuski fizyk
 Biot (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Le Biot – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy w departamencie Haute-Savoie